Карл Карлович Булла́ (Карл Освальд Булла; ; 26 февраля 1855—2 декабря 1929) — российско-немецкий портретист и мастер документальной фотографии, владелец фотоателье в Санкт-Петербурге, вошедший в историю как «отец российского фоторепортажа».

Биография 

Родился в немецкой семье в прусском местечке Леобшютц, но работал преимущественно в Петербурге. В 1875 году Карл Булла открыл своё собственное фотоателье, которое в начале XX века помещалось в здании Пассажа на Невском.

Ещё в 1886 году он получил в Министерстве внутренних дел «разрешение на право производства всякого рода фотографических работ вне дома, как-то: на улицах, квартирах и в местах ближайших окрестностей Петербурга» которое позволило ему много лет позже в 1894 наладить типографское производство открыток в стандарте Всемирного почтового союза.

С 1897 года фотографии Карла Буллы стали печататься в массовом и популярном журнале «Нива». С этого времени его имя стало известно по всей Российской империи. С 1908 года — фотограф журнала «Огонёк».

О многогранности таланта Карла Буллы лучше всего говорит его собственное рекламное объявление: «Снимаю всякие архитектурные предметы, как внутренние, так и наружные фасады, дома, фабрики, мастерские с рабочими, машины, железные дороги, памятники, магазины, виды. Различные сцены и типы, снимки с древних и старинных предметов, открытие и освещение зданий, юбилейные торжества. Моментальные снимки спорта всякого рода, с лошадей, собак и других животных». 

В 1908 году Карл Булла приобретает фотоателье на Невском, 54. В данном помещении сейчас располагается действующий фотосалон, принадлежащий другим хозяевам — «Фонду исторической фотографии имени Карла Буллы». Здесь работает небольшой музей и проводятся выставки. Перед зданием ателье Буллы на Малой Садовой установлен Памятник петербургскому фотографу.

После 1916 года Карл Булла передал своё фотографическое дело сыновьям — Александру и Виктору, а сам поселился на острове Сааремаа, в Эстляндии. Там же он и умер в 1929 году. В доме, где он жил, позже находилась поселковая школа с библиотекой, позднее — управление волостью Торгу, а после её упразднения в здании был организован  музей Карла Буллы.

Семья и репрессии 
Его сыновья были репрессированы в СССР. Александр арестован в 1928 году; отбывал наказание на Соловках, в Белбалтлаге и Дмитровлаге. Умер вскоре после освобождения, между 1942 и 1944 годами. Виктор был арестован в 1938 году и расстрелян 30 октября того же года по решению особой «тройки» УНКВД по Ленинградской области. Реабилитирован в 1958.

По воспоминаниям дочери К. О. Буллы Валентины Карловны Каминской, при аресте многие негативы из семейного фотосалона были уничтожены: «Тайная полиция пришла к нам в квартиру и вывернула всё. Из всех шкафов выкинули стеклянные негативы. Многие из них были дореволюционными. Когда всё лежало на полу, они в тяжёлых сапогах исполняли какую-то дьявольскую пляску, уничтожая бесценные фотографии».

Признание заслуг 
 1901 — кавалер Ордена Короны Румынии.
 1901 — Орден Льва и Солнца (Персия) 4-й степени.
 1902 — болгарская серебряная медаль с короной «За заслуги».
 1 мая 1902 — высочайшая благодарность императрицы Александры Фёдоровны за альбом снимков выставки драгоценностей.
 29 марта 1902 — благодарность великой княгини Ксении Александровны за труды по фотографированию исторической выставки одежды и костюмов в Таврическом дворце.
 27 февраля 1904 — высочайшая благодарность от императрицы Александры Фёдоровны за альбом снимков Саровской пустыни.
 28 марта 1904 — высочайшая награда, нагрудный знак, Золотая медаль на Анненской ленте «За усердие».
 8 апреля 1904 — подарок от Николая II — золотые часы с цепочкой с изображением государственного герба за альбом псковских манёвров.
 1 мая 1904 — высочайшая благодарность от императрицы Александры Фёдоровны за альбом снимков исторической выставки.
 28 августа 1904 — подарок от Николая II — серебряный портсигар с изображением государственного герба за альбом «Проводы войск на Дальний Восток».
 30 октября 1904 — почётное звание личного фотографа Его Величества короля Италии.
 23 февраля 1905 — подарок от князя Михаила Александровича — золотая булавка с короной и вензелем, изображением Его Императорского Высочества.
 29 октября 1906 — нагрудный золотой знак — знак I степени попечительства о глухонемых, ведомства императрицы Марии.
 22 апреля 1907 — высочайшая награда — шейная Золотая медаль на Станиславской ленте «За усердие».
 1909 — кавалер Ордена Короны Италии
 1909 — кавалер Ордена Полярной звезды.
 1909 — кавалер ордена Академических пальм (Франция)
 1910 — нагрудная Золотая медаль Китайской империи.
 С 1910 года — потомственный почётный гражданин Петербурга
 6 мая 1910 — высочайшая награда — потомственное почётное гражданство, за труды по попечительству «о безприютных детях, усердием Ольги Марицовны Михельсон».
 25 мая 1910 — Летучего отряда Красного Креста бронзовая медаль «В память 200-летия Полтавской битвы» на Андреевской ленте — за фотографирование 200-летнего юбилея Полтавской битвы в Полтаве.
 26 ноября 1910 — всемилостивейшее почётное звание придворного фотографа Его Величества короля Сербии.
 1911 — Серебряная звезда I степени Его Величества Эмира Бухарского.
 январь 1912 — благодарность Николая II за царское групповое фото с офицерами Каспийского полка.
 2 февраля 1912 — благодарность императрицы Марии Феодоровны.
 20 февраля 1912 — с высочайшего соизволения — почётное звание Поставщика Двора Ея Императорского Высочества великой княгини Марии Павловны.
 18 марта 1912 — всемилостивейшее почётное звание придворного фотографа Короля Черногорского Николая I.
 август 1912 — нагрудная бронзовая медаль «100-летие Бородинского сражения» на Владимирской ленте — за фотографирование столетия Бородинского боя.

Удостоен
 Ряд благодарностей от высокопоставленных лиц и различных учреждений, а также подарки от министра двора и градоначальников
 Почётного звания и зачислен специальным фотографом:
 18 февраля 1899 — попечительства государыни Марии Феодоровны о глухонемых.
 23 марта 1904 — Императорской Публичной библиотеки (по Министерству народного просвещения).
 с января 1904 — Императорского Пожарного общества с зачислением пожизненным членом общества.
 с 1904 — Императорского российского аэроклуба.
 7 июля 1904 — Управления Санкт-Петербургского градоначальства.
 14 декабря 1904 — Главного управления Российского общества Красного Креста.

Галерея 
Наследие Карла Буллы составляет около 230 тысяч негативов фотографий конца XIX — начала XX века.

Ссылки 
 Светов Ю. Карл Булла и сыновья. Гениальных братьев часто путают // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 30 сент.

Примечания